Ben Hendrickson (né en 1981), joueur américain de baseball ;
 Darby Hendrickson (né en 1972), joueur américain de hockey sur glace ;
 Elizabeth Hendrickson (née en 1979), actrice américaine ;
 Mark Hendrickson (né en 1974), joueur américain de baseball ;
 Sarah Hendrickson (née en 1994), sauteuse à ski américaine ;
 Sue Hendrickson (née en 1949), paléontologue américaine amateur ;
 Trey Hendrickson (né en 1994), joueur américain de football américain ;
 Waino Hendrickson (1896–1983), homme politique américain.

Autre 
 (20317) Hendrickson, un astéroïde.

Voir aussi 
 

Homonymie